Willingham hace referencia a:

Inglaterra 
 Willingham (Cambridgeshire)
 Willingham by Stow, Lincolnshire
 Willingham St Mary, Suffolk
 Cherry Willingham, Lincolnshire
 North Willingham, Lincolnshire
 South Willingham, Lincolnshire